Divizia A (1952) – 35. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna CCA București. Tytuł króla strzelców zdobył Titus Ozon, który w barwach klubu Dinamo Bukareszt strzelił 17 goli.

Do Divizia B spadły zespoły Flacăra Ploeszti i Metalul Câmpia Turzii.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1952 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1952 w Rumunii